Antonio Caveri – politico e accademico italiano
 Luciano Caveri – giornalista e politico italiano
 Severino Caveri – politico italiano